Die Abkürzung HLP steht für:
 Hauptleistungspflicht, zur Differenzierung von Pflichten im deutschen Schuldrecht
 die Dateinamenserweiterung einer Hilfedatei
 Hyperlipoproteinämie, eine Fettstoffwechselstörung
 Hengstleistungsprüfung, ein Leistungsnachweis für Warmbluthengste
 Histonähnliches Protein (, HLP): HLPs sind den Histonen ähnliche Proteine, die in Bakterien und von diesen abgeleiteten Organellen die DNA verdichten.
 einen Typ von Hydraulikflüssigkeit, siehe Hydraulikflüssigkeit#Mineralöle

Abkürzung